La motocicleta Ducati Panigale V4 es una Motocicleta SuperDeportiva con un motor V4 de 998cc introducido por Ducati en 2018 como sucesor al motor V-Twin de 1299cc. Una versión de cilindrada más pequeña con los controles de competición de una Superbike de la categoría estatales "Encima 750 cc hasta 1000 cc" para tres y cuatro cilindros en motores de 4 tiempos.

El nombre "Panigale" proviene la ciudad de fabricación pequeña de Borgo Panigale. El Panigale V4 usos del nuevos Desmosedici Stradale V4 motor, derivado del Desmosedici de MotoGP.

Desarrollo 
La Panigale V4 es una Ducati y es la primera motocicleta superdeportiva de calle de producción grande con un motor V4, Ducati habiendo principalmente utilizado V-Twin desde los 1960s, exceptúa en prototipos y motocicletas. Habían vendido carrera a escasa de 1,500 calle-legal V4 Desmosedici RRs en 2007 y 2008 e hizo dos prototipos del Apolo V4 en 1964.

El desarrollo inicial de la Panigale V4 comenzó con el motor de carreras de MotoGP 2015. Ducati dijo que la Panigale V4 fue diseñada para combinar características de carreras, al mismo tiempo que es una motocicleta entretenida y manejable con un motor duradero. Esto creó el desafío de diseñar un motor que pudiera mantener el cigüeñal contrarrotante del motor de MotoGP y un diámetro de orificio grande, pero con los intervalos de servicio de 24,000 km (15,000 mi) esperados en las motocicletas de consumo. Originalmente, Ducati mantuvo inicialmente el chasis de la moto de MotoGP, pero luego lo cambió a un cuadro delantero completamente nuevo que, según dijeron, tenía menos peso y más estabilidad.

Diseño 
Cycle World dijo que a pesar de ser un V4, el nuevo Panigale es solo un poco más ancho que el V-twin 1299. Ducati afirmó que el peso es 4.5 kg (10 lb) más pesado que el 1299, con reposapiés 10 mm (0.39 pulgadas) más alto. A diferencia de los modelos 1199 y 1299 anteriores, donde el motor es el elemento principal del bastidor, el motor está rodeado por un bastidor perimetral de aluminio más convencional.

La electrónica de la Panigale V4 incluye un sistema de control de caballito derivado de la Superleggera 1299, junto con control de tracción y deriva. Los frenos tienen un nuevo ABS diseñado para tomar curvas a alta velocidad. Ducati y Brembo diseñaron pinzas de freno de 70 g (2,5 oz) más ligeras que las 1299. Los neumáticos de la moto, el Diablo Super Corsa SP desarrollado por Ducati y Pirelli, tienen un nuevo compuesto trasero.

Motor 
El motor V4 desmodrómico de 90° de la Panigale V4 de 1.103 cc (67,3 pulgadas cúbicas), a diferencia de los anteriores 1199 y 1299, donde el motor es el elemento principal del bastidor, está rodeado por un bastidor perimetral de aluminio más convencional. El motor gira más hacia atrás que otras Ducatis, de modo que el pivote del basculante esté acoplado a los cilindros traseros, en lugar de estar más abajo en el motor cerca del cigüeñal. A diferencia de la mayoría de las motos de calle y Ducatis anteriores distintas de las máquinas de carreras de MotoGP, el motor de la Panigale V4 gira en la dirección opuesta a las ruedas, contrarrestando el efecto giroscópico y, por tanto, disminuyendo la fuerza necesaria para cambiar la inclinación de la moto.

Variantes

Panigale V4 S 
La Panigale V4 S es una versión más orientada al rendimiento de la base V4. Tiene una suspensión Öhlins que el ciclista puede ajustar electrónicamente o configurar los modos deportivo, de carrera o callejero típicos de las bicicletas de alto rendimiento contemporáneas. También tiene una batería de litio liviana y ruedas de aluminio forjado, lo que reduce el peso total de la bicicleta.

Panigale V4 ESpeciale 
La Panigale V4 Speciale tiene las opciones del modelo S y agrega reposapiés ajustables, un asiento tapizado en Alcantara, una abrazadera triple superior, guardabarros de carbono [aclaración necesaria], un sistema de análisis de datos y un tapón de combustible de carrera. También tiene un escape de titanio y un kit de carreras que, según Ducati, aumenta la potencia de 157.5 a 168.5 kW (211.2 a 226.0 hp; 214.1 a 229.1 PS).

Panigale V4 R 
La Panigale V4 R es una homologación WSBK especial de la V4 estándar. En comparación con el motor estándar de 1.103 cc (67,3 pulgadas cúbicas) de la Panigale V4 / V4 S, la V4 R utiliza una variante de 998 cc (60,9 pulgadas cúbicas) para cumplir con las reglas WSBK. Este motor genera 174.5 kW (234.0 hp; 237.3 PS) a 15,250 rpm y 112 N⋅m (83 lbf⋅ft) de torque a 11,500 rpm con el paquete opcional del kit de carrera. Esto convierte a la V4 R en la bicicleta de producción de calle más potente disponible en el mundo, lo que significa que, con un peso en seco de 165 kg, alcanza una asombrosa relación potencia-peso de 1,41. El bastidor ha sido reelaborado y el pivote del basculante se puede ajustar. El carenado se ha ensanchado 38 mm (1,5 pulgadas) como parte del estilo aerodinámico. Según el CEO de Ducati, Claudio Domenicali, los winglets aplicados al carenado V4 R son casi idénticos a los de la moto GP16 MotoGP. La suspensión utiliza horquillas delanteras NPX nitruradas de titanio totalmente ajustables de Öhlins, y la trasera un monoamortiguador Öhlins TTX36 totalmente ajustable.

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Motocicletas Ducati
Modelos de motocicletas deportivas